Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1993 kam es im Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km klassisch 

Datum: 21. Februar 1993

Teilnehmer: 78 genannt; 76 gestartet; 76 gewertet;

Quellen 
 Falun (SWE) - Women's 5 km C - February 21, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 6. Juli 2020
 21. Februar 1993 – Langlauf Damen 5 km Klassisch – Offizielle Ergebnisse; FIS
 Women 5km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1993 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 6. Juli 2020

Verfolgungsrennen (5 km klassisch + 10 km Freistil) 

Datum: 23. Februar 1993

Teilnehmer: 76 genannt; 69 gestartet; 68 gewertet;

Quellen 
 Falun (SWE) - Women's 15 km M Pursuit - February 23, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 6. Juli 2020
 23. Februar 1993 – Damen 5 km (C) + 10 km (F) Verfolgungsstart-Wettkampf – Offizielle Ergebnisse; FIS
 Women 10m Free Style Nordic Skiing World Championship 1993 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 6. Juli 2020

15 km klassisch 

Datum: 19. Februar 1993

Teilnehmer: 66 genannt; 65 gestartet; 65 gewertet;

Quellen 
 Falun (SWE) - Women's 15 km C - February 19, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 6. Juli 2020
 19. Februar 1993 – Langlauf Damen 15 km Klassisch – Offizielle Ergebnisse; FIS
 Women 15km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1993 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 6. Juli 2020

30 km Freistil 

Datum: 27. Februar 1993

Teilnehmer: 68 genannt; 62 gestartet; 60 gewertet;

Quellen 
 Falun (SWE) - Women's 30 km F - February 27, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 6. Juli 2020
 27. Februar 1993 – Langlauf Damen 30 km Frei – Offizielle Ergebnisse; FIS
 Women 30km Free Style Nordic Skiing World Championship 1993 Falun (SWE) auf todor66.com, abgerufen am 6. Juli 2020

4 × 5 km Staffel 

Datum: 26. Februar 1993

 * Da die Anmeldung zu den Weltmeisterschaften vor der Trennung der Tschechoslowakei stattgefunden hatte, startete Tschechien zusammen mit der Slowakei als gemeinsames Team.

Quellen 
 Falun (SWE) - Women's Rel 4x5 km M - February 26, 1993 auf fis-ski.com, abgerufen am 6. Juli 2020
 26. Februar 1993 – Damen 4 × 5 km Staffel (C / F) – Offizielle Ergebnisse; FIS
 Women 4x5km Relay Nordic Skiing World Championship 1993 Falun auf todor66.com, abgerufen am 6. Juli 2020

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb